Simkins ist der Familienname folgender Personen:

 Eldred Simkins (1779–1831), US-amerikanischer Politiker
 Geoff Simkins (* 1948), britischer Jazzmusiker
 Maxwell Simkins (* 2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael Simkins (* 1957), britischer Schauspieler
 Modjeska Monteith Simkins (1899–1992), US-amerikanische Bürgerrechtlerin

Siehe auch:

 Simpkins